Распа́дская:
 «Распадская» — российская угледобывающая компания.
 «Распадская» — крупнейшая в России угольная шахта, входящая в состав одноимённой угледобывающей компании.
 «Распадская» — футбольный клуб из Междуреченска.

См. также 
 Взрывы на шахте «Распадская» 8—9 мая 2010 года